Ма́рченко — украинская фамилия, образованная от имени . Также топоним.

Носители фамилии

А 
 
 
 Марченко, Алла Максимовна (род. 1932) — советский и российский литературовед, критик.
 Марченко, Анастасия Яковлевна (в замужестве Кирьякова; 1830—1880) — русская писательница и поэтесса. 
 
 Марченко, Антон Александрович (1987—2008) — Герой Российской Федерации.
 Марченко, Артём Владимирович (род. 1991) — российский регбист.
 Марченко, Афанасий Иванович (1902—1983) — советский учёный-почвовед.

В 
 
 Марченко, Василий Романович (1782—1840) — российский государственный деятель, мемуарист, в 1810—1812 занимал пост томского гражданского губернатора.
 
 
 
 Марченко, Всеволод Михайлович (1890—1937) — русский офицер, военный морской лётчик.

Г, Д 
 Марченко, Геннадий Васильевич (род. 1940) — испытатель парашютно-авиационной техники.
 
 Марченко, Дионисий Андреевич (1895—1968) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 Марченко, Дмитрий Александрович — украинский военный деятель

Е 
 
 Марченко, Евдокия Дмитриевна (Лучеза́рнова; псевдоним: Радастея; род. 1952) — российский писатель.
 Марченко, Евстафий Иванович (1907—1944) — советский военачальник, полковник.
 Марченко, Елена Яковлевна (1915 — ?) — украинская советская деятельница, телятница, депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва.
 Марченко, Ефим Тимофеевич (1913—1980) — советский военачальник, гвардии генерал-лейтенант.

И 
 
 Марченко, Игорь (род. 1977) — украинский фигурист-парник.
 Марченко, Игорь Юрьевич (род. 1975) — российский пловец.
 Марченко, Илья Васильевич (род. 1987) — украинский теннисист.

К 
 Марченко, Кирилл Игоревич (род. 2000) — российский хоккеист.
 Марченко, Константин Константинович (1939—2020) — советский археолог.

Л 
 Марченко, Леонид Леонидович (род. 1938) — советский актёр театра и кино.

М 
 
 Марченко, Марина Анатольевна (род. 1985) — украинская волейболистка.
 Марченко, Митрофан Константинович (1866—1932) — русский военный агент в Австро-Венгрии (1905—1910).

Н

О, П 
 Марченко, Оксана Михайловна (род. 1973) — украинская телеведущая и журналистка.
 Марченко, Павел Афанасьевич (1922—1983) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Марченко, Полина Игоревна (род. 1993) — российская порноактриса, продюсер, режиссёр и блогер.

Р—Т 
 Марченко, Раиса Тимофеевна (1928—1972) — Герой Социалистического Труда, свинарка.
 
 Марченко, Таисия Елисеевна (1917—2008) — Герой Социалистического Труда, ткачиха.
 Марченко, Татьяна Анатольевна (1927—2012) — советский и российский театральный критик, искусствовед.

Ф—Я 
 Марченко, Фёдор Илларионович (1919—1945) — Герой Советского Союза.
 Марченко, Юлия Геннадьевна (род. 1980) — российская актриса.
 Марченко, Яков Григорьевич (1908—1969) — советский оператор документального кино.

Двойные фамилии 
 Туснолобова-Марченко, Зинаида Михайловна (1920—1980) — Герой Советского Союза, санитарка.
 Эпельбаум-Марченко, Брунгильда Петровна (1927—2014) — молдавский советский скульптор-портретист.
 Краснов-Марченко, Мигель (род. 1946) — соратник генерала Аугусто Пиночета.

Топоним 
 Марченко — хутор в Корочанском районе Белгородской области России.
 Марченко — село в Алёшковском районе Херсонской области Украины.

См. также 
 
 
 Марченковка